L'expression « team Canada » désigne :
 l'équipe du Canada de hockey sur glace
 Team Canada, un clan de catcheurs